{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#e7b3bb"
!colspan="12"|Linz Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioană:
| 
|colspan="9" |  Anastasia Potapova
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalistă:
| 
|colspan="9" | Petra Martić
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" | 6–3, 6–1
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Linz Open 2023 – Simplu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Treizeci și două de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Linz disputat pe o suprafață dură. Șase dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare. Alison Riske-Amritraji a fost campioana en-titre din 2021, ultima dată când a avut loc turneul, dar  ales să nu-și apere titlul.

Anastasia Potapova a câștigat titlul învingând-o în finală pe Petra Martić cu  6–3, 6–1.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky loser

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2023
WTA Tour 2023